Quellhaus bezeichnet:

 eine andere Bezeichnung für Brunnhaus,
 Quellhaus (Donauwörth), eine Einöde des Ortsteils Riedlingen der Großen Kreisstadt Donauwörth, Landkreis Donau-Ries, Bayern.